Turok peut faire référence à :

 Neil Turok (né en 1958), cosmologiste d'origine sud-africaine ;
 Instanton de Hawking-Turok ;
 Turok, série de bandes dessinées américaine ;
 Turok, personnage de la série ;
 Turok, série de jeux vidéo de tir en vue subjective basée sur le personnage de la bande dessinée :
 Turok: Dinosaur Hunter, jeu vidéo sorti en 1997,
 Turok: Battle of the Bionosaurs, jeu vidéo sorti en 1997,
 Turok 2: Seeds of Evil, jeu vidéo sorti en 1998,
 Turok: Rage Wars, jeu vidéo sorti en 1999,
 Turok 3: Shadow of Oblivion, jeu vidéo sorti en 2000,
 Turok Evolution, jeu vidéo sorti en 2002,
 Turok, jeu vidéo sorti en 2008 ;
 Turok-Han, personnage de fiction de Buffy contre les vampires.